Солодилин, Анатолий Сергеевич — актёр.
 Солодилин, Евгений Александрович — «Ростех» / «Red Wings» / «Рампорт».